Çevik ist ein türkischer männlicher Vorname und Familienname. Çevik bedeutet „flink“, „gewandt“ oder „hurtig“.

Namensträger

Familienname 
 Burak Çevik (* 1993), türkischer Drehbuchautor, Filmregisseur und Filmproduzent
 Hakan Çevik (* 1988), türkischer Fußballspieler
 İlayda Çevik (* 1997), türkische Schauspielerin
 Özgür Çevik (* 1981), türkischer Sänger und Schauspieler
 Ramazan Çevik (* 1992),  türkisch-belgischer Fußballspieler
 Tahir Çevik (Tachiles; * 1970), deutsch-türkischer Hip-Hop-Sänger
 Tolga Çevik (* 1974), türkischer Schauspieler und Komödiant
 Zafer Çevik (* 1984), türkischer Fußballspieler

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Familienname
Türkischer Personenname